Ernst Tugendhat

 Villa Tugendhat
 8343 Tugendhat